Малая Иня () — село в Онгудайском районе Республики Алтай России. Входит в состав Ининского сельского поселения.

История

География 
Расположено в горно-степной зоне центральной части Республики Алтай и находится у реки Иня.

Уличная сеть состоит из трёх географических объектов: ул. Кирпичная, ул. Подгорная, ул. Центральная

Абсолютная высота 295 метров выше уровня моря
.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения алтайцы составляли 98 % от общей численности населения в 298 жителей

Инфраструктура 
Действует фельдшерско — акушерский пункт, сельский клуб села Малая Иня (ул. Подгорная, 3)

Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Автодорога регионального значения «Подъезд к с. Малая Иня» (идентификационный номер 84К-64) протяженностью 2,04 км. (Постановление Правительства Республики Алтай от 12.04.2018 N 107 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай») от федеральной автомобильной трассы Р-256 «Чуйский тракт».

Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Онгудайского района